Eurovision Song Contest 1997 blev afholdt d. 3. maj i The Point Thteatre i Irlands hovedstad Dublin. Konkurrencen blev vundet af Storbritannien med "Love Shine a Light", fremført af gruppen Katrina and the Waves.

Format 
I lyset af bl.a. utilfredshed blandt mange seere over vinderen fra 1996, Eimear Quinns "The Voice", valgte EBU forsøgsvist at lave seerafstemninger via telefon i nogle lande. Det var dermed seerne i Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig der bestemte pointene fra hver deres respektive land. Dette viste sig at være en succes,, og det følgende år benyttede de fleste lande sig af telefonafstemning.

For at undgå sidste års upopulære udvælgelse lavede man reglerne om for deltagelse. Nu afhang det enkelte lands deltagelse af deres tidligere resultater. Det blev altså gennemsnittet af de sidste fire års konkurrencer, der afgjorde om man kunne deltage. I et forsøg på at undgå sidste års problemer med populariteten blandt unge blev den verdenskendte Ronan Keating valgt som vært. Han optrådte desuden i pausen med sin gruppe Boyzone.

Deltagerfeltet 
De nye regler for deltagelse betød, at Belgien, Finland, Rumænien og Slovakiet ikke kunne deltage, mens Danmark, Tyskland, Rusland og Ungarn kunne vende tilbage efter at have siddet over i 1996. Israel, der også havde siddet over, valgte ikke at deltage i 1997, fordi arrangementet faldt på en lokal helligdag.
Italien deltog igen efter tre års pause, men det blev også deres hidtil sidste, så med en 4. plads sluttede de af med hovedet højt. Italien trak sig herefter helt ud af konkurrencen og vendte først tilbage i 2011.

Det musikalse felt var forholdsvist bredt og inkluderede både ballader (Irland, Slovenien, Schweiz, Spanien, Tyskland, Estland, Portugal og Malta) og uptempo (Norge, Østrig, Holland, Bosnien-Hercegovina og Sverige). En række sange benyttede desuden etniske elementer (Cypern, Tyrkiet, Polen og Grækenland), mens Danmark som det eneste land stillede med et rapnummer.

Den islandske sanger Paul Oscar vakte en del opmærksomhed med sit David Bowie-inspirerede technonummer "Min hinsti dans", især pga. dets visuelle fremførelse, der bl.a. inkuderede en sofa og letpåklædte dansere.. Næsten alle point, der blev givet til sangen, kom fra lande, der benyttede telefonafstemning. Kun den estiske jury tildelte sangen to point.

Afstemningen 
Det britiske bidrag, Katrina and the Waves' "Love Shine a Light", vandt konkurrencen med 227 point, hvilket var det hidtil højeste antal. Sangen opnåede også det hidtil højeste antal 12 point,  nemlig 10. For første gang siden 1983 endte to sange helt uden point: Norges "San Fransisco" samt Portugals "Antes do adaus".

Deltagere og resultater

Scoreboard 
Lande markeret med grønt benyttede telefonafstemning.
Lande markeret med blåt benyttede jury.

12 point 
Oversigt over 12 point, uddelt i finalen:

Noter

Litteratur 
 O'Connor, John Kennedy, 2005: 50 år med Melodi Grand Prix - Eurovision Song Contest. Dansk udgave (oversættelse: Ulla Oxvig). Turbine Forlaget, DR. .

1997
Musik i 1997